Владимир Снегирёв: Снегирёв, Владимир Всеволодович (1923—2001) — советский дипломат.
 Снегирёв, Владимир Леонтьевич (1882—1961) — москвовед, историк московского зодчества.
 Снегирев, Владимир Николаевич (род. 1947) — советский и российский журналист-международник, писатель.
 Снегирёв, Владимир Фёдорович (1847—1916) — русский врач-гинеколог.